Die Saison 2013/14 der Volleyball-Bundesliga der Frauen begann am 16. Oktober 2013 und endete am 3. Mai 2014. Deutscher Meister wurde zum dritten Mal nach 1999 und 2007 der Dresdner SC.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der ersten Liga:

 Ladies in Black Aachen
 Köpenicker SC Berlin
 Dresdner SC
 VT Aurubis Hamburg
 USC Münster
 SC Potsdam
 Schweriner SC
 Allianz MTV Stuttgart
 VolleyStars Thüringen
 Rote Raben Vilsbiburg
 1. VC Wiesbaden

Als Titelverteidiger trat der Schweriner SC an. Aufsteiger gab es keine. Das Juniorenteam VCO Berlin trat in der 2. Bundesliga an. Die Frauen von Alemannia Aachen wechselten zum PTSV Aachen und traten als „Ladies in Black Aachen“ an. Die Frauen vom VfB Suhl nannten sich VolleyStars Thüringen.

Hauptrunde 
Die Spiele der Hauptrunde fanden zwischen dem 16. Oktober 2013 und dem 12. März 2014 statt. Die Frauen-Bundesliga setzte sich in der Saison 2013/14 aus elf Mannschaften zusammen. VT Aurubis Hamburg als Letztplatzierter nach der Hauptrunde sollte eigentlich in die Zweite Liga absteigen. Da nur ein Antrag auf Aufnahme in die 1. Liga vorlag und zwölf Mannschaften in der Folgesaison spielen durften, gab es für Hamburg eine erneute Lizenz.

Ergebnisse

Tabelle 
Ab der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Play-offs 
Die Mannschaften der ersten sechs Plätze waren für die Playoffs qualifiziert. Die Mannschaften der Plätze sieben bis zehn spielten im Pre-Playoff die beiden letzten Plätze der Playoffs aus. Bis auf das Playoff-Finale (Best-of-Five-Modus) wurden alle Spiele im Best-of-Three-Modus gespielt.

Pre-Play-Offs

Play-Offs

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv
 Ranglisten 2014 (PDF-Datei; 940 kB)

2013/14
Volleyballsaison 2013/14